Goniurosaurus huuliensis — вид ящериц из семейства Eublepharidae.

Распространение 
Вьетнам.

Описание 
Фотография. Имеют тёмно-буро окраску с тремя светлыми полосами между поясами конечностей. Сначала был разведён в неволе и только потом научно описан. Населяет карстовые районы, обычно не выше 400 м над уровнем моря. Вероятно, подвержен угрозе исчезновения, так как его места обитания находятся в опасности.

Примечания

Литература 
 Orlov, Nikolai L., Sergei A. Ryabov, Thien T. Nguyen, Quang T. Nguyen and Thu C. Ho. 2008. A new species of Goniurosaurus (Sauria: Gekkota: Eublepharidae) from north Vietnam. Russian Journal of Herpetology 15 (3):229-244.

Ссылки 
 http://www.gekkota.com/html/goniurosaurus.html

Эублефаровые
Пресмыкающиеся Азии
Эндемики Вьетнама
Животные, описанные в 2008 году